Stryj peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Stryj, un village de la voïvodie de Lublin
en Ukraine:
 nom polonais de la ville de Stryï